Габриэль Мелконян Альвес (; род. , Монтевидео, Уругвай) — уругвайский пловец. Специализируется в плавании на дистанциях 50 и 100 метров.

Имеет армянские корни.

Дебютировал в составе сборной страны на чемпионате мира 2007 году в заплывах вольным стилем на 50 метров и на 50 метров баттерфляем.

На Панамериканских играх 2011 году он достиг Олимпийского времени. В следующем году он участвовал в Олимпийских играх в Лондоне на 100 метров и пришёл 35-м.

Его тренер — Хавьер Головченко.

Примечания 

Пловцы Уругвая
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года